

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Grow – comunità non incorporata della contea di King, in Texas
 Grow – paese della contea di Rusk, nel Wisconsin

Musica 
 Grow – album dei Chon del 2015
 Grow – singolo di Jeangu Macrooy del 2020

Persone 
 Galusha A. Grow – politico statunitense
 Malcolm C. Grow – generale statunitense
 Robert W. Grow – ufficiale statunitense

Altro 
 Un volto dal passato (Grow) – episodio della sesta stagione di Law & Order: Criminal Intent
 GROW – serie di videogiochi

Pagine correlate 
Growing